Ахмед Муса, нигеријски фудбалер
 Ахмед Муса (политичар), нигеријски политичар